Анатолий Кобзев:
 Кобзев, Анатолий Васильевич (1944—2021) — ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (1999—2009).
 Кобзев, Анатолий Михайлович (1923—1944) — Герой Советского Союза.